

Cinema 
 Sakhti – film del 1972 diretto da Crossbelt Mani
 Sakthi – film del 1980 diretto da Vijav Anand
 Sakthi – film del 1997 diretto da R. Raghuraj
 Sakthi – soap opera indiana

Economia e commercio 
 Sakthi Group – azienda conglomerata indiana
 Sakthi Sugars – azienda alimentare indiana

Pagine correlate 
 Shakti (disambigua)